Поліна — жіноче ім'я.
 «Поліна» — український фільм 2018 року.

Топонім 

 Поліна — селище у Сосновському районі Челябінської області.

 Поліна — село, громада в окрузі Ревуца, Банськобистрицький край.